James Graham  kan syfta på bland andra:

Markiser av Montrose
James Graham, 1:e markis av Montrose (1612–1650)
James Graham, 2:e markis av Montrose (1633–1669) 
James Graham, 3:e markis av Montrose (1657–1684)

Hertigar av Montrose
James Graham, 1:e hertig av Montrose (1682–1742)
James Graham, 3:e hertig av Montrose (1755–1836)
James Graham, 4:e hertig av Montrose (1799–1874)
James Graham, 6:e hertig av Montrose (1878–1954)
James Graham, 7:e hertig av Montrose (1907–1992)
James Graham, 8:e hertig av Montrose (född 1935)

Övriga
James Graham (1745-1794), sexolog och pionjär inom elektroterapi.
James Graham, 2:e baronet (1792-1861), brittisk politiker
James Graham (sportskytte) (1870–1950), US-amerikansk sportskytte